AAES steht für:

 American Association of Endocrine Surgeons
 American Association of Engineering Societies
 Arkansas Agricultural Experiment Station

AAES